Брестовец — село у повіті Тіміш в Румунії.
 Брестовец — село в окрузі Комарно Нітранського краю Словаччини.
 Брестовец — село в окрузі Миява Тренчинського краю Словаччини.
 Брестовець — поселення в общині Рогашка Слатина, Савинський регіон, Словенія.
 Брестовец Ореговічкі — село в общині Бедековчина Хорватії.
 Брестовец — комуна у повіті Тіміш в Румунії.

Див. також 
 Брестовець (Рогашка Слатина)